Riširi může být:

 Riširi (ostrov) – ostrov v Japonském moři
 Riširi (sopka) – sopka na tomto ostrově
 Riširi (město) – město na tomto ostrově